Mundia puede estar vinculado o referido a:
 Nylandtia, un género de plantas con flores perteneciente a la familia Polygalaceae.
 un extinto género de aves cuyo única especie era Mundia elpenor.